Concordia discors, (osnovan 2010. godine) mješoviti je pjevački zbor koji okuplja stotinjak članova, prvenstveno studenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbor u svojemu radu sustavno potiče glazbeno stvaralaštvo studenata te naglasak daje djelima hrvatskih skladatelja, a njeguje i folklorne napjeve te svjetovna i crkvena djela klasičnih i suvremenih skladatelja. Unutar mješovitoga zbora djeluju muški i ženski zbor.

Smjernice koje su utkane u način rada ovoga zbora povezane su s duhom Filozofskoga fakulteta koji u svome sastavu ima mnoštvo različitih smjerova i načina razmišljanja. To su poticanje i razvoj talenata pojedinaca, raznovrsnosti i individualnosti, a kroz zajedništvo djelovanja. Naziv preuzet iz književne stilistike – concordia discors – odnosno suglasje nesuglasja na odgovarajući način označava razvoj osobnosti i slobode izraza, a sve u zajedništvu – suglasju.

Na inicijativu nekadašnje koordinatorice Zbora dr. sc. Tihane Petrović-Leš, izv. prof. na Filozofskome fakultetu Zbor je osnovao Jurica Bošković, ujedno i umjetnički voditelj. Danas se za umjetnički rad brinu Marina Jurković, Vinko Karmelić i Lobel Filipić.

Povijest 
Akademski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu osnovan je u travnju 2010. godine. U prvoj sezoni nakon osnutka, Zbor je sudjelovao na 1. natjecanju hrvatske tradicijske vokalne glazbe – Zagreb 2011., te osvojio drugo mjesto i srebrnu plaketu u kategoriji klasičnih folklornih zborova. Iste sezone, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dodijelio je Concordiji discors godišnju nagradu Franjo Marković za doprinos umjetničkomu djelovanju na Fakultetu za akademsku godinu 2010./2011.

Pored samostalnih koncerata i manjih nastupa na matičnome fakultetu AZ FFZG CD nastoji osmisliti koncertne programe koji okupljaju ljubitelje zborske glazbe unutar Sveučilišta; tako je 2011. godine inicirao i organizirao 1. susret pjevačkih zborova fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Concordia discors surađuje i s instrumentalnim sastavima pa je tako s puhačkim ansamblom Ad gloriam brass održan božićni koncert krajem 2011. godine.

Sezonu 2011./2012. obilježilo je sudjelovanje Zbora u zabavnoj emisiji Hrvatske radiotelevizije Do posljednjeg zbora. Unatoč tome što Concordia discors i inače izvodi popularne skladbe, prijavom u emisiju Zbor se značajnije odmaknuo od klasičnoga repertoara te se posvetio zabavnoj zborskoj glazbi, obradama popularnih skladbi izvedenih uz koreografije. Nakon gotovo dvomjesečnoga sudjelovanja u emisiji Concordia discors osvojila je 3. mjesto u konkurenciji od 55 prijavljenih zborova.

Ubrzo nakon završetka HRT-ove emisije Zbor je sudjelovao na natjecanju održanome u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu te zauzeo prvo mjesto u kategoriji i tako osvojio zlatnu plaketu na 11. natjecanju pjevačkih zborova u sklopu Festivala pjevačkih zborova u Zagrebu održanoga od 1. do 3. lipnja 2012. godine. Usto je u konkurenciji zborova iz svih kategorija osvojio pehar Hrvatskoga društva skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskoga skladatelja Dugo u noć Josipa Kaplana.

Zbor je u sezoni 2012./2013. nastupio na božićnim koncertima Ive Gamulina Giannija u Zagrebu i Splitu i sudjelovao na natjecanju Venezia in Musica, gdje osvaja dvije zlatne plakete, a ženski zbor i plaketu pobjednika kategorije. Na kraju sezone zbor je nastupio u programu obilježavanja ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju na Trgu bana Josipa Jelačića. Osim toga, često se pojavljuje na HRT-u u sklopu novogodišnjih ili drugih zabavnih emisija. Dosadašnji vrhunac glazbenog stvaranja Concordije discors projekti su predstavljanja Hrvatske na kulturnom projektu Europe sings u Beču 9. svibnja 2014. godine te izvedba sa Zagrebačkim orkestrom mladih Mozartove Mise u c-molu u Zagrebačkoj katedrali, za koju su članovi Zbora primili Posebnu rektorovu nagradu.

U jesen 2014. godine Zbor je sudjelovao na natjecanju Praga cantat u Pragu i osvojio tri zlatne plakete (u kategorijama muški zborovi, klasični program i folklorni program), a 2015. godinu započeo je nastupom u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je zajedno sa zborovima Izvor i Josip Kaplan, pod ravnanjem maestra Vladimira Kranjčevića i u pratnji Simfonijskog orkestra HRT-a izveo skladbu “Nänie” Johannesa Brahmsa, u sklopu Majstorskog ciklusa Hrvatske radiotelevizije.

KONCERTI OD OSNUTKA DO 10.2015.

 23. – 24. listopada 2015., „Vojvođanska turneja“ – „XIV Dani Balinta Vujkova“, Subotica; Novi Sad
 19. listopada 2015., Dan Filozofskog fakulteta, Filozofski fakultet, Zagreb
 12. listopada 2015., Dan Fakluteta prometnih znanosti, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
 9. listopada 2015., Kanadska konferencija, Filozofski fakultet, Zagreb
 30. rujna 2015., Orijentacijski tjedan za brucoše, Filozofski fakultet, Zagreb
 12. rujna 2015., Promocija Filozofskog fakulteta, Filozofski fakultet, Zagreb
 9. srpnja 2015., Dani Srednjaka, Zagreb
 3. srpnja 2015., Promocija Filozofskog fakulteta, Filozofski fakultet, Zagreb
 27. lipnja 2015., Fešta svetog Ivana Krstitelja, Dajla
 23. lipnja 2015., Otvorenje skupa etnologa, Filozofski fakultet, Zagreb
 18. lipnja 2015., 38. Susreti zagrebačkih glazbenih amatera, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb
 11. lipnja 2015., Glazbena radionica za studente, Filozofski fakultet, Zagreb
 11. lipnja 2015., Otvorenje Austrijske knjižnice, Filozofski fakultet, Zagreb
 30. svibnja 2015., 3. Natjecanje hrvatske tradicijske vokalne glazbe – Zagreb 2015, Mala dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb
 22. svibnja 2015., Fiesta Choralis Zagrabiensis – 5. smotra zborova fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
 6. svibnja 2015., Petogodišnji koncert – Peti element, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
 16. travnja 2015., Bujasovi dani, Filozofski fakultet, Zagreb
 13. ožujka 2015., Promocija Filozofskog fakulteta, Filozofski fakultet, Zagreb
 20. veljače 2015.,Promocija Filozofskog fakulteta, Filozofski fakultet, Zagreb
 5. veljače 2015., Majstorski ciklus: In memoriam Milanu Horvatu (Johannes Brahms: Nänie, za zbor i orkestar, op. 82) – Velika dvorana Vatroslava Lisinskoga, Zagreb
 25. siječnja 2015., Gala koncert – zlatni zborovi, Mala dvorana Vatroslava Lisinskoga, Zagreb
 31. prosinca 2014., “Dobre vibracije – Novogodišnji party”, novogodišnji program HRT-a
 6. prosinca 2014., Promocija Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 5. prosinca 2014., Promocija Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 30. listopada – 2. studenoga 2014., Praga cantat 2014. 28th International Choir Competition and Festival – Prag, Češka
 19. listopada 2014., Flash mob u tramvaju – tržnica Dolac, Zagreb
 17. listopada 2014., Dan Filozofskoga fakulteta – svečana sjednica na Filozofskome fakultetu u D7
 14. listopada 2014., Inauguracija rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, Hrvatsko narodno kazalište
 13. listopada 2014., Nastup na Sveučilištu za treću životnu dob – Pučko otvoreno učilište, Zagreb
 13. listopada 2014., Dan Fakulteta prometnih znanosti, Fakultet prometnih znanosti
 4. listopada 2014., Vjenčanje Ivane Buljan i Janka Babića – misa u župnoj crkvi Gospe Karmelske, Bol, Brač
 3. listopada 2014., Vjenčanje Tene Baričić i Brune Jurišića – misa u Zagrebačkoj katedrali
 18. rujna 2014., Međunarodna konferencija “English Studies as Archive and as Prospecting. 80 Years of English Studies in Zagreb” – Filozofski fakultet
 22. lipnja 2014. Mozart – humanitarni koncert za stradale u poplavama – Đakovačka katedrala
 21. lipnja 2014., Koncert povodom Svjetskog dana glazbe – Unutarnji vrt Filozofskog fakulteta
 17. lipnja 2014., Dodjela Rektorove nagrade i Posebne rektorove nagrade – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. lipnja 2014., “Uskrs fest” – Velika dvorana Vatroslava Lisinskoga, Zagreb
 31. svibnja 2014., Festa choralis zagrabiensis, četvrti susret pjevačkih zborova fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski glazbeni zavod
 26. svibnja 2014., Humanitarni koncert “Hrvatska pomaže” – Trg bana Josipa Jelačića
 25. svibnja 2014., Humanitarni koncert Pučkog otvorenog učilišta Mato Došen za poplavljena područja – Kazalište Vidra
 24. svibnja 2014., 12. natjecanje pjevačkih zborova – Zagreb 2014. – Mala dvorana Vatroslava Lisinskoga, Zagreb
 9. svibnja 2014., Europe sings, Beč, Austrija
 27. travnja 2014., Koncert W. A. Mozart: Velika misa u c-molu, KV 427 – Zagrebačka katedrala
 12. travnja 2014., Krštenje Zoli Redovniković – crkva sv. Marka Križevčanina, Zagreb
 12. travnja 2014., Promocija Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 11. travnja 2014., 50 godina Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Institut za društvena istraživanja
 7. ožujka 2014., emisija “Godišnjica mature” – HRT
 14. veljače 2014., „Zapali srce koje šuti…“, Massimov koncert za Valentinovo, Velika dvorana Doma sportova
 10. veljače 2014., Svečana konferencija Obzor 2020., Nacionalna i sveučilišna knjižnica
 31. prosinca 2013., “Pa i nisi bila tako loša”, “Ples sa zvijezdama”, “Bam, bam, babalu”, novogodišnji program HRT-a
 22. prosinca 2013., Božićni koncert, Bosansko narodno pozorište, Zenica
 21. prosinca 2013., Božićni koncert, Crkva sv. Ilije Proroka kraj Buškoga Blata
 20. prosinca 2013., Humanitarni koncert “Sretan Božić Filipini, sretan Božić San Roche”, Eko selo Grabovica
 9. prosinca 2013., Gala koncert – zlatni zborovi, Velika dvorana Vatroslava Lisinskoga, Zagreb
 4. prosinca 2013., Božićna Ekstravaganza - Neno Belan, Fantomi, Gelato Sisters, Zbor Concordia discors, Revijski Orkestar Zagrebačke Filharmonije, Carla Belovari, Velika dvorana Vatroslava Lisinskoga, Zagreb
 30. studenoga 2013., Promocija Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 20. studenoga 2013., “Škola poduzetničke konkuretnosti na tržištu rada za gimnazijalce” – svečano otvorenje, I. gimnazija, Zagreb
 13. listopada 2013., Koncert u župnoj crkvi Gospe Karmelske, Bol, Brač
 12. listopada 2013., Vjenčanje Nere Nejašmić i Petra Kozine – misa u župnoj crkvi Gospe Karmelske, Bol, Brač
 11. listopada 2013., Koncert u župnoj crkvi Gospe od Blagovijesti, Milna, Brač
 17. rujna 2013., Međunarodna pedagogijska konferencija “Unity and disunity, connections and separations” - otvorenje, dvorana 7, FFZG
 20. lipnja 2013., Ljetni koncert, dvorana 7, FFZG
 24. i 25. svibnja 2013., 2. natjecanje hrvatske tradicijske vokalne glazbe, u maloj dvorani Vatroslava Lisinskoga, Zagreb
 3. svibnja 2013., Festa choralis zagrabiensis, treći susret pjevačkih zborova fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski glazbeni zavod
 29. travnja – 1. svibnja 2013., Venezia in Musica - Concorso e Festival Corale Internazionale, Venecija, Italija
 27. travnja 2013., Finalna emisija “Do posljednjeg zbora”, HRT (pogledajte na YouTube-u)
 11. travnja 2013., 21. dani Ramira i Zorana Bujasa, FFZG
 6. travnja 2014., Vjenčanje, crkva sv. Anđela u Savskome Gaju, Zagreb
 5. travnja 2013., Cro-A-Porter, flash mob koncert, Lauba, Zagreb
 8. ožujka 2013., Humanitarna predstava GKM Vitez, kino Forum, Studentski dom “Stjepan Radić”, Zagreb
 31. prosinca 2012., Doček Nove godine u emisiji “Pjevaj moju pjesmu”, HRT
 20. prosinca 2012., Božićni koncert: Concordia discors & Ad gloriam brass u Crkvi blaženoga Augustina Kažotića, Pešćenica, Zagreb
 19. prosinca 2012., Božićni koncert - Simfonijski puhački orkestar OSRH, Velika dvorana Vatroslava Lisinskoga
 16. prosinca 2012., Ivo Gamulin Gianni i prijatelji (Doris Dragović, Pastora Soler, David Elliott), HNK Zagreb
 14. prosinca 2012., Ivo Gamulin Gianni i prijatelji (Doris Dragović, Pastora Soler, David Elliott), HNK Split
 23. studenoga 2012., Dan Fakulteta elektrotehnike i računarstva – svečana sjednica, na FER-u
 19. studenoga 2012., 85. godišnjica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju na FFZG-u
 14. studenoga 2012., Gala koncert – Zlatni zborovi u KD “Vatroslav Lisinski”
 27. listopada 2012., World Cat Show u Areni Zagreb
 25. rujna 2012., 130. obljetnica Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta u hotelu Westin
 15. lipnja 2012., Open-air FFZG-a na FFZG-u
 2. lipnja 2012., Festival/Natjecanje pjevačkih zborova (Zagrebački glazbeni podij, CKT) u KD “Vatroslav Lisinski”
 2. svibnja 2012., Drugi susret zborova Sveučilišta u Zagrebu u Hrvatskom glazbenom zavodu
 10. ožujka 2012., Gostovanje na Godišnjem nastupu Akademskog zbora “Vladimir Prelog” u Hrvatskom glazbenom zavodu
 19. prosinca 2011., Božićni koncert Ad gloriam brass & Concordia discors u Crkvi blaženoga Augustina Kažotića Add a comment to this line
 14. prosinca 2011., Humanitarni božićni koncert u Domu zdravlja Vrapče
 19. listopada 2011., Dan Filozofskoga fakulteta – svečana sjednica na Filozofskom fakultetu
 6. lipnja 2011., Gostovanje na koncertu Pjevačkoga zbora studenata Medicinskog fakulteta “Lege artis” na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 31. svibnja 2011., Prvi susret pjevačkih zborova fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Hrvatskom glazbenom zavodu
 20–21. svibnja 2011., Festival pjevačkih zborova – Zagreb 2011., u Maloj dvorani, K. d. “Vatroslav Lisinski”
 16. svibnja 2010., Dodjela nagrada “Zlatni index” u Hypo centru
 7. travnja 2011., Nastup na 20. danima Ramira i Zorana Bujasa na Filozofskome fakultetu u D7
 15. prosinca 2010., Božićni koncert na Filozofskome fakultetu u D7
 8. prosinca 2010., Božićni koncert u crkvi Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije u Lepoglavi
 19. listopada 2010., Dan Filozofskoga fakulteta – svečana sjednica na Filozofskome fakultetu u D7
 9. lipnja 2010., PRO:ljetni koncert na Filozofskome fakultetu u D7

Izvori 
 Tko smo mi?, Mješoviti pjevački zbor Filozofskoga fakulteta Concordia discors, zbor.ffzg.unizg.hr  

Zagrebački glazbeni sastavi
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski pjevački zborovi